Habersetzer ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Habersetzer (* 1972), deutsche Fußballspielerin
 Jörg Habersetzer (* 1952), deutscher Paläontologe und Radiologe
 Klaus Habersetzer (* 1957), deutscher General der Bundeswehr
 Roland Habersetzer (* 1942), französischer Experte in Karate